Kuszniery – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Podstarzynie, nad Hrywdą.
 Kuszniery  – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.